Jeff Wood (ur. 1954) – angielski piłkarz i trener, selekcjoner reprezentacji Gibraltaru
 Jeff Wood (ur. 1957) – amerykański kierowca wyścigowy